Sveriges U17-herrlandslag i fotboll är det fotbollslag som representerar Sverige i tävlingar för U17-spelare. Det svenska U17-landslaget skapades efter att U16-Europamästerskapet i fotboll ändrades till en U17-tävling 2002.

Sverige U17:s nuvarande huvudtränare för P06 är Christofer Augustsson och huvudtränare för P07 är Roger Franzén

Den 31 mars 2013 spelade Sverige 1-1 mot Ungern i sista gruppspelsmatchen och vann därmed gruppen i sista kvalrundan till U17-Europamästerskapet 2013, första gången Sverige någonsin kvalificerade sig till turneringen. I VM-kvalet blev Sverige tvåa i sin grupp och kvalificerade sig därmed för första gången till U17-världsmästerskapet 2013 i Förenade Arabemiraten. I U17-Europamästerskapet 2013 lyckades Sverige ta sig till semifinal där de förlorade mot Ryssland på straffar. I U17-världsmästerskapet 2013 slutade Sverige på tredje plats efter ha besegrat Argentina med 4–1 i bronsmatchen. Valmir Berisha gjorde tre mål i matchen och blev turneringens bäste målskytt.

Tävlingsstatistik

FIFA U17-Världmästerskap

U17-Europamästerskap 

*Oavgjorda matcher inkluderar utslagsmatcher som avgjorts på straffar.

U17-Europamästerskapet 2023 (Kvalrunda 1)

U17-Europamästerskapet 2024 (Kvalrunda 1)

Lag 2006

Nuvarande trupp
Följande 20 spelare är uttagna till träningsmatcherna mot Belgien, Norge och Polen den 5, 7 respektive 9 februari 2023. 

Antalet landskamper och mål är korrekta per den 10 februari 2023 efter matchen mot Polen

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Nyligen inkallade
Följande 41 spelare har tidigare varit uttagna i Lag 2006.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"}

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"}

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"}

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|}

Tränare
Förbundskapten:  Axel Kjäll

Resultat 2023

Resultat efter omgång

Resultat

Målgörare

Lag 2007

Nuvarande trupp
Följande 18 spelare är uttagna till landskamperna mot Norge den 6 och 9 oktober 2022. 

Antalet landskamper och mål är korrekta per den 20 oktober 2022

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Nyligen inkallade
Följande 29 spelare har tidigare varit uttagna i Lag 2007.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"}

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"}

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"}

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|}

Tränare
Förbundskapten:  Roger Franzén

Resultat 2022

Resultat efter omgång

Resultat

Målgörare

Tidigare laguppställningar 
 Sverige i U17-Europamästerskapet i fotboll för herrar 2013
 Sverige i U17-Världsmästerskapet i fotboll för herrar 2013
 Sverige i U17-Europamästerskapet i fotboll för herrar 2016
 Sverige i U17-Europamästerskapet i fotboll för herrar 2018

Se även 
Sveriges herrlandslag i fotboll
Sveriges U21-herrlandslag i fotboll
Sveriges U19-herrlandslag i fotboll
 Gyllene generationen

Referenser

Externa länkar